Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitori Juan-Ignacio Garat e Roberto Saad che hanno battuto in finale Marius Barnard e Tom Mercer 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Daniel Vacek (semifinali)
 João Cunha e Silva /  Maurice Ruah (secondo turno)
 Johan Donar /  Ola Jonsson (secondo turno)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (secondo turno)
 Marius Barnard /  Tom Mercer (finale)
 Jordi Burillo /  Francisco Montana (secondo turno)
 Sander Groen /  Dmitrij Poljakov (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1993